Jméno a příjmení Otto von Wächter nese více osob:

 Otto von Wächter (1832–1895) – rakouský politik německé národnosti z Čech, ve 2. polovině 19. století poslanec Říšské rady
 Otto von Wächter (1901–1949) – rakouský právník, národněsocialistický politik a příslušník SS v hodnosti SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei